Furuskär kan syfta på:

Finland 

 Furuskär, norra delen av ön Norra Heplotan, Vörå, Österbotten, 
 Furuskär (Saltvik, Åland),  (22 ha)
 Furuskär, Brändö, Åland,  (3 ha)

Åboland 

 Furuskär, norra delen av ön Härklot, Houtskär, Åboland, 
 Furuskär (vid Jumo, Iniö), Åboland,  (7 ha)
 Furuskär (vid Kolko, Iniö), Åboland,  (2 ha)
 Furuskär (öster om Perkala, Iniö), Åboland,  (6 ha)
 Furuskär (söder om Perkala, Iniö), Åboland,  (9 ha)
 Furuskär (vid Mossala, Houtskär), Åboland,  (12 ha)
 Furuskär (söder om Kittuis, Houtskär), Åboland,  (4 ha)
 Furuskär (öster om Kittuis, Houtskär), Åboland,  (1 ha)
 Furuskär (vid Käldersö, Korpo), Åboland,  (7 ha)
 Furuskär (vid Rumar, Korpo), Åboland,  (3 ha)
 Furuskär (vid Brunskär, Korpo), Åboland,  (11 ha)
 Furuskär (vid Bodö, Nagu), Åboland,  (5 ha)
 Furuskär (vid Gullkrona, Nagu), Åboland,  (26 ha)
 Furuskär, Kimitoön, Åboland,  (9 ha)

Nyland 

 Furuskär (vid Byön, Hangö), Nyland,  (4 ha)
 Furuskär (vid Tvärminne, Hangö), Nyland,  (10 ha)
 Furuskär, Raseborg, Nyland,  (8 ha)
 Furuskär, Ingå, Nyland,  (2 ha)
 Furuskär, Borgå, Nyland,  (2 ha)

Sverige
Fälö by#Furuskär, ö i Roslagens skärgård

Se även
Tall-Furuskär
Furuskäret
Furuskären
Furskär
Västra Furuskär
Östra Furuskär
Furuholmen
Mäntykari